Highbury – distretto di Londra
 Arsenal Stadium – stadio dell'Arsenal F.C. comunemente chiamato Highbury Stadium
 Highbury – distretto di Adelaide, in Australia
 Highbury – centro abitato dell'Australia Occidentale
 Highbury – distretto di Palmerston North, in Nuova Zelanda
 Highbury – distretto di Auckland, in Nuova Zelanda